Protsch steht für:

Familiennamen:
 Reiner Protsch (* 1939), deutscher Anthropologe
 Willi Protsch (1899–1971), deutscher Politiker (NSDAP)

Ortsnamen:
 Protsch, bis 1937 Name von Pracze, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Protsch-Weide, bis 1937 Name der heutigen Siedlung Pracze Widawskie im Bezirk Psie Pole der Stadt Breslau